

Persone 
 Didier Le Gac – politico francese
 Jean Le Gac – pittore e fotografo francese
 Olivier Le Gac – ciclista su strada francese
 Romain Le Gac – ballerino francese su ghiaccio

Altre pagine 
 Gac